DSD est un sigle qui peut signifier :

 Defence Signals Directorate ;
 Direct Stream Digital, un format d'enregistrement de données audio pour le Super Audio CD créé par Sony et Philips ;
 Deutsches Sprachdiplom (en français, Diplôme de langue allemande), un examen attestant d'un niveau d'allemand.
Disorders of sex development (en français, Variations du développement sexuel), correspond à des situations dans lesquelles les caractéristiques sexuelles d'une personne ne correspondent pas à la norme sociale et médicale établie.

DSD est un code qui peut signifier :
 Aérodrome de La Désirade, en Guadeloupe, selon le code AITA des aéroports.

Code